

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Otalżyno – część wsi Pomieczyno w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Przodkowo
 Otalżyno – część wsi Donimierz w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Szemud
 Otalżyno – część wsi Łebieńska Huta w woj. pomorskim, w  pow. wejherowskim, w gminie Szemud

Inne 
 Otalżyno – jezioro na Pojezierzu Kaszubskim